

Богданці () — село в Разградській області. Входить до складу общини Самуїл.
 Богданці () — село в Силістринській області. Входить до складу общини Главиниця.

Богданці () — місто.
 Богданці () — община.